Naționala de fotbal a Angliei este organizată de către The Football Association, instituția care administrează fotbalul englez, și reprezintă Anglia (nu întreg Regatul Unit) în competițiile internaționale de fotbal, precum Cupa Mondială și Campionatul European de Fotbal. Cum CIO nu acceptă selecționate reprezentative la nivel regional, Regatul Unit nu mai participă în competițiile fotbalistice de la Jocurile Olimpice. În 1900, 1908 și 1912, când a participat cu o selecționată națională la Jocurile Olimpice, Regatul Unit a obținut trei medalii de aur. Este posibil în 2012 să fie formată o echipă națională a Regatului, special pentru Olimpiada de la Londra.

Palmares

Campionatul Mondial

Adversari

Finale 
{{legend2|Yellow|Campioană|border=1px solid #AAAAAA}}

 

 Campionatul European 
{| class=clas="wikitable" border="2" style="text-align:center; margin:auto;"
|-style="background-color:#f55; color:#fff;"
!width="120px"| Țară gazdă / An
!width="115px"| Prezențe
!width="60px"| Poziția
!width="40px"| MJ
!width="40px"| V
!width="40px"| E*
!width="40px"| Î
!width="40px"| GM
!width="40px"| GP
|-bgcolor="#EEE9E9"
| 1960 ||colspan="8" |Nu a participat
|-
| 1964 ||colspan="8" |Nu s-a calificat
|-bgcolor=cc99666
| 1968||Finala Mică||3||2||1||0||1||2||1
|-  
| 1972 ||colspan="8" |Nu s-a calificat
|-bgcolor="#EEE9E9"
| 1976 ||colspan="8" |Nu s-a calificat
|- 
| 1980||Faza Grupelor||6||3||1||1||1||3||3
|-bgcolor="#EEE9E9"
| 1984 ||colspan="8" |Nu s-a calificat
|- 
| 1988||Faza Grupelor||7||3||0||0||3||2||7 
|-bgcolor="#EEE9E9"
| 1992||Faza Grupelor||7||3||0||2||1||1||2
|-bgcolor=cc9966
| 1996||Semifinale||3||5||2||3||0||8||3  
|-bgcolor="#EEE9E9"
| 2000||Faza Grupelor||11||3||1||0||2||5||6
|-
| 2004||Sferturi||5||4||2||1||1||10||6
|-bgcolor="#EEE9E9"
| 2008 ||colspan="8" |Nu s-a calificat
|- 
|  2012||Sferturi||5||4||2||2||0||5||3
|-bgcolor="#EEE9E9"
| 2016||Optimi||12||4||1||2||1||4||4
|-bgcolor=silver
| 2020||Vice-campioană||2||7||5||2||0||11||2
|-bgcolor="#EEE9E9"
| 2024||'||||||||||||||
|-bgcolor=#0070B8 style="color:white;" 
|Total||10/16||Locul 2||38||15||13||10||51||37|}

 Turnee 
Rezultate obținute la Campionatele Europene

 Adversari  
{| style="text-align:center; margin:auto;"  
|+Întâlniri directe la Campionatul European între naționala Angliei și adversarii săi
|-style="background-color:#0aa; color:#fff;"
!width="140px"| Adversar !! width="75px"| Meciuri !! width="75px"|Victorie !! width="75px"| Remiză !! width="75px"| Înfrângere
!width=2,1% rowspan=32|
!width="140px"| Adversar !! width="75px"| Meciuri !! width="75px"|Victorie !! width="75px"| Remiză !! width="75px"| Înfrângere
|-bgcolor="#EEE9E9"   
|align=left| 
|3
|0
|2
|1
|align=left|
|3
|2
|1
|0
|-
|align=left|
|3
|0
|2
|1
|align=left|
|3
|1
|1
|1
|-bgcolor="#EEE9E9" 
|align=left|
|2
|2
|0
|0
|align=left|
|2
|1
|1
|0
|-
|align=left|
|2
|1
|1
|0
|align=left|
|2
|0
|1
|1
|-bgcolor="#EEE9E9" 
|align=left|
|2
|1
|1
|0
|align=left|
|2
|1
|1
|0
|-
|align=left|
|2
|1
|0
|1
|align=left|
|2
|1
|0
|1
|-bgcolor="#EEE9E9" 
|align=left|
|2
|2
|0
|0
|align=left|
|1
|0
|1
|0
|-
|align=left|
|1
|0
|0
|1
|align=left|
|1
|1
|0
|0
|-bgcolor="#EEE9E9" 
|align=left|
|1
|0
|0
|1
|align=left|
|1
|0
|0
|1
|-
|align=left|
|1
|0
|0
|1
|align=left|
|1
|0
|1
|0
|-bgcolor="#EEE9E9" 
|align=left|
|1
|1
|0
|0
|align=left|
|
|
|
|
|-bgcolor=#0070B8 style="color:white;"  
|11 echipe||20||8||6||6
|10 echipe||18||7||7||4
|}

 Jucători faimoși 

 Jucători 

 Lotul actual 
Următorii 26 de jucători au fost incluși în lotul echipei pentru Campionatul Mondial de Fotbal 2022.Actualizat la 26 septembrie 2022 după meciul împotriva Germaniei''.

Convocări recente
Acestea sunt convocările la naționala Angliei pentru ultimele 12 luni.

Rezultate și program

2018

2019

Recorduri

Selecții

Golgheteri

Note

Legături externe 
 Sit oficial la The Football Association

Țări câștigătoare ale Campionatului Mondial de Fotbal
Anglia
Fotbal în Anglia